Soultzbach ist der Name von Flüssen und Orten im Elsass:

Flüsse:
 Soultzbach (Largue), Nebenfluss der Largue im Oberelsass
 Soultzbach (Moder), Nebenfluss der Moder im Unterelsass

Orte:
 Gemeinde Soultzbach-les-Bains (Bad Sulzbach) im Oberelsass
 Gemeinde Niedersoultzbach im Unterelsass
 Gemeinde Obersoultzbach im Unterelsass

Siehe auch:
 Solzbach
 Sulzbach